Coburn Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Coburn Knob (North Carolina)	
 Coburn Knob (West Virginia)